Mancang (Pidie), een plaats in Indonesië
Mancang (Selesai), een plaats in Indonesië
Mancang (Simpang Keramat), een plaats in Indonesië
Mancang (Sakti), een plaats in Indonesië
Mancang (Samudera), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing